De volgende beroemde personen dragen de familienaam Eisenstein:
 Sergej Eisenstein, een Russische filmregisseur 
Ferdinand Eisenstein, een Duitse wiskundige
Michail Eisenstein, een Russische architect
 Eisenstein (2000), een Duits/Canadese film uit 2000